

Osoby o nazwisku Adelstein (hebr. אדלשטיין, ros. Адельштейн) 
 Angelica Adelstein-Rozeanu (ur. 1921, zm. 2006) – rumuńska tenisistka stołowa
 Joshua „Jake” Adelstein (ur. 1969) – amerykański dziennikarz
 Paul Adelstein (ur. 1969) – amerykański aktor

Zobacz też 

 podobne nazwiska:
 Adelman, Adelmann
 Edel, Ejdel
 Edelman, Edelmann
 Edelstein (Edelsztejn, Ejdelsztajn, Ajdelsztajn – hebr. אדלשטיין, jid. עדעלשטײן ,אײַד(ע)לשטײַן)
 Adel